Hendrickson ist der Familienname folgender Personen:

 Al Hendrickson (1920–2007), US-amerikanischer Gitarrist
 Benjamin Hendrickson (1950–2006), US-amerikanischer Schauspieler
 Calista Hendrickson, US-amerikanische Kostümbildnerin
 Darby Hendrickson (* 1972), US-amerikanischer Eishockeyspieler und -trainer
 Elizabeth Hendrickson (* 1979), US-amerikanische Schauspielerin
 Ezra Hendrickson (* 1972), vincenter Fußballspieler
 George Lincoln Hendrickson (1865–1963), US-amerikanischer Klassischer Philologe
 Ian Hendrickson-Smith (* 1974), US-amerikanischer Jazzmusiker
 John Hendrickson (1872–1925), US-amerikanischer Sportschütze
 John R. Hendrickson (1921–2002), US-amerikanischer Evolutionsbiologe
 Leonie Hendrickson (* 1990), britische Biathletin und Skilangläuferin
 Mark Hendrickson (* 1974), US-amerikanischer Sportler
 Nancy Hendrickson (* 1950), US-amerikanische Autorin, Schauspielerin, Regisseurin, Produzentin und Drehbuchautorin

 Sarah Hendrickson (* 1994), US-amerikanische Skispringerin
 Sue Hendrickson (* 1949), US-amerikanische Wissenschaftlerin
 Trey Hendrickson (* 1994), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Waino Edward Hendrickson (1896–1983), US-amerikanischer Politiker
 Wayne Hendrickson (* 1941), US-amerikanischer Biophysiker

Hendrickson ist der Name von:

 Hendrickson (Missouri), eine Stadt in Missouri
 Hendrickson (International), einem US-Hersteller von LKW, Anhängern und Komponenten seit 1913
 Hendrickson-Danielson Machine Shop, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

Sonstiges:
 Hendrickson Peak, Berg im Marie-Byrd-Land, Antarktika

Siehe auch:
 Hendrikson, Henriksson, Henrikson